Konrad von Pont ist der Name folgender Personen:

* Konrad von Pont der Alte († nach 1404), deutscher Jurist und Politiker, Bürgermeister von Aachen
 Konrad von Pont († nach 1435) († 1435/1438), deutscher Jurist und Politiker, Bürgermeister von Aachen